Гладиш — прізвище.

 Гладиш Андрій Вікторович (* 1994) — український футболіст.
 Гладиш Валерій Володимирович — заслужений тренер України з важкої атлетики.
 Гладиш Олександр Анатолійович — майор Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня.
 Гладиш Роман Іванович (* 1995) — найкращий велотрековик України за результатами змагань у 2014 році.

Примітки 

Прізвища